Carlos Quintero peut faire référence à :
 Carlos Julián Quintero (né en 1986), un coureur cycliste colombien ;
 Carlos Darwin Quintero (né en 1987), un footballeur colombien.